ТАЗ — многозначная аббревиатура:
 ТАЗ — Тайшетский алюминиевый завод
 ТАЗ — Тольятинский автомобильный завод
 ТАЗ — топливный автомат запуска
 ТАЗ — Тюменский аккумуляторный завод

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей